hrabstwo Lyon (ang. Lyon County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Lyon (ang. Lyon County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Lyon (ang. Lyon County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Lyon (ang. Lyon County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Lyon (ang. Lyon County) w USA, w stanie Nevada